Layard ist der Familienname folgender Personen:

 Austen Henry Layard (1817–1894), erster britischer Amateur-Archäologe in Nimrud und Ninive, Schriftsteller, Abgeordneter und Diplomat
 Edgar Leopold Layard (1824–1900), britischer Naturforscher
 John Layard (1891–1974), englischer Anthropologe und Psychologe
 Leopold Layard (E. L. C. Layard; 1848– ), britischer Vogelkundler, E. L. Layards Sohn
 Richard Layard (Peter Richard Grenville Layard; * 1934), britischer Nationalökonom